Bodström ist der Familienname folgender Personen:

 Lennart Bodström (1928–2015), schwedischer Politiker (SAP), Außenminister 1982–1985
 Thomas Bodström (* 1962), schwedischer Politiker (SAP), Justizminister 2000–2006